

Гантерсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Гантерсвілл — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія